Sadova kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Sadovo (ort), Plovdiv, Obsjtina Sadovo,

Tjeckien 

 Sadová, ort, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar